Лора Торп (; родилась 24 мая 1987 года) — французская теннисистка; победительница 18 турниров ITF (два — в одиночном разряде).

Общая информация 
Лора в теннисе с семи лет. Любимое покрытие — ковёр.

Сестра француженки — Дженнифер — некогда также пробовала себя в теннисе как игрок, но со временем переключилась на тренерскую работу и сейчас работает со своей младшей сестрой.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (2)

Поражения (6)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (24)

Победы (16)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Франции